

Дар'євка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Дар'євка — хутір, Некліновський район, Ростовська область
Дар'євка — хутір в Родіоново-Несвітайськом районі Ростовської області

Див. також 
 Дар'ївка